Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 – edizione del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 – gironi G-H-I del torneo di calcio